Малахово — название населённых пунктов:

Россия 
Алтайский край
 Малахово — село в Алейском районе.
 Малахово — село в Косихинском районе.

Белгородская область
 Малахово — село в Губкинском городском округе.

Владимирская область
 Малахово — деревня в Собинском районе.
 Малахово — деревня в Судогодском районе.
 Малахово — село в Новоалександровском сельском поселении Суздальского района.
 Малахово — деревня в Селецком сельском поселении Суздальского района.

Вологодская область
 Малахово — деревня в Сокольском районе.

Ивановская область
 Малахово — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Малахово — деревня в Пестяковском районе.

Калужская область
 Малахово — деревня в Боровском районе.
 Малахово — деревня в Малоярославецком районе.

Кировская область
 Малахово — деревня в Пижанском районе.

Костромская область
 Малахово — деревня в Вохомском районе.

Курская область
 Малахово — деревня в Золотухинском районе.
 Малахово — село в Конышёвском районе.
 Малахово — деревня в Курском районе.

Московская область
 Малахово — село в Раменском районе.

Нижегородская область
 Малахово — деревня в Гагинском районе.
 Малахово — деревня в Ковернинском районе.
 Малахово — деревня в Сосновском районе.

Новгородская область
 Малахово — деревня в Солецком районе.

Омская область
 Малахово — деревня в Омском районе.
 Малахово — деревня в Полтавском районе.

Оренбургская область
 Малахово — посёлок в Новосергиевском районе.

Орловская область
 Малахово — деревня в Ливенском районе.

Пермский край
 Малахово — хутор в Большесосновском районе.
 Малахово — деревня в Очёрском районе.
 Малахово — деревня в Сивинском районе.

Псковская область
 Малахово — деревня в Великолукском районе.
 Малахово — деревня в Куньинском районе.
 Малахово — деревня в Новосокольническом районе.

Рязанская область
 Малахово — деревня в Ермишинском районе.
 Малахово — село в Клепиковском районе.

Смоленская область
 Малахово — деревня в Краснинском районе.

Тверская область
 Малахово — деревня в Андреапольском районе.
 Малахово — деревня в Калязинском районе.
 Малахово — деревня в Кашинском районе.
 Малахово — деревня в Ржевском районе.

Тульская область
 Малахово — деревня в Заокском районе.
 Малахово — деревня в Привокзальном территориальном округе городского округа город Тула (Зайцевский сельский округ Ленинского района, бывшее Иншинское сельское поселение).
 Малахово — деревня в Зареченском территориальном округе городского округа город Тула (Октябрьский сельский округ Ленинского района, бывшее Рождественское сельское поселение).
 Малахово — село в Одоевском районе.
 Малахово — деревня в Ясногорском районе.

Тюменская область
 Малахово — село в Викуловском районе.

Ярославская область
 Малахово — село в Борисоглебском районе.
 Малахово — деревня в Даниловском районе.
 Малахово — деревня в Тутаевском районе.

Украина 
 Малахово () — село в Березанском районе Николаевской области.
 Малахово () — посёлок в Великобурлукском районе Харьковской области.